A pentagram jelentései:

pentagram, sokszög (ötágú csillag)
Pentagram, amerikai együttes
Pentagram, a török Mezarkabul együttes eredeti neve